Ореовица може бити:

 Ореовица (Жабари), насеље у општини Жабари у Браничевском округу или
 Ореовица (Пирот), насељено место у општини Пирот.